Graffman är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 67 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Graffman
 Anita Graffman (född 1936), konstnär
 Carl Samuel Graffman (1801–1862), landskapsmålare
 Emil Graffman (född 1974), teater- och filmregissör
 Gillis Graffman (1891–1958), militär (överste)
 Göran Graffman (1931–2014), regissör och skådespelare
 Gösta Graffman (1904–1998), jurist (hovrättslagman)
 Hans Graffman (1748–1828), domprost, teologie doktor
 Johan Wilhelm Graffman (1807–1868), läkare
 Maj-Britt Lindholm Graffman (1933–2022), skådespelare
 Mats Graffman (född 1961), företagsledare
 Per Graffman (född 1962), skådespelare
 Sten Graffman (född 1934), läkare, onkolog, docent
 Tina Graffman (född 1958), TV-producent

Källor

Svenska efternamn